Остром — фамилия.

Известные носители:
 Остром, Джон (1928—2005) — американский палеонтолог.
 Остром, Элинор (1933—2012) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.